Plusfon – aparaty telefoniczne firmowane przez sieć telefonii komórkowej Plus.

 Plusfon 401i – telefon firmy Huawei
 Plusfon 601i – telefon firmy  ZTE Corporation